Nina Ash è un personaggio immaginario della serie televisiva Angel, interpretata da Jenny Mollen.

È una ragazza che, a causa del morso di un lupo mannaro lo diventa a sua volta. Cominciando a farsi rinchiudere volontariamente ala Wolfram & Hart da Angel tre notti al mese per prevenire la sua mutazione. In seguito diverrà un'alleata della Angel Investigations ed avrà una relazione col vampiro.

Biografia del personaggio

Antefatto
Nina nacque a Los Angeles nel 1979, secondogenita della famiglia dopo la sorella Jill. Crescendo la ragazza iniziò ad interessarsi alle arti grafiche, ed una volta al college divenne una specializzanda in arte. Quando sua sorella venne lasciata dal marito essa andò a vivere con lei e con la nipote Amanda, continuando intanto i suoi studi al college. Una sera di luna piena, di ritorno da un corso decise di tagliare per il parco cittadino; qui venne aggredita da un licantropo, il quale la morde al braccio destro. La creatura viene prontamente neutralizzata dall'intervento di Angel ma la ragazza, terrorizzata fugge prima che il vampiro riesca ad avvertirla di essere stata infettata.

Licantropia
Tornata a casa Nina cadde in un sonno profondo, da cui si risvegliò la sera del giorno seguente, quando la sorella Jill le chiederà se si sente bene ed il motivo dei suoi lividi ella affermerà di non ricordarlo. In seguito noterà che i suoi sensi sono divenuti più acuti ed inizierà ad immaginare di azzannare la gola della nipote Amanda. Sconcertata e confusa, al sorgere della luna Nina si chiuderà nella sua stanza in preda a fitte di dolore e, in seguito si muterà in una licantropa. Angel ad ogni modo irrompe nella stanza prima che vi entri Amanda, impedendo a Nina di farle del male. In seguito grazie a Wesley le inietta un sedativo e la porta alla Wolfram & Hart.

Il mattino seguente Nina si risveglia in gabbia completamente nuda, inizialmente è terrorizzata e pensa che Angel sia uno stupratore ma in seguito il vampiro le mostra un video di se stessa come licantropa. Disperata la donna accetta di venire chiusa in gabbia tre volte al mese, trovando conforto nelle parole di Angel che le spiega la sua situazione di non-morto con un'anima, e che similmente a lei tenta di reprimere il suo lato oscuro.

In seguito viene riportata a casa sua da Fred, tuttavia la donna è scossa e non vuole affrontare la sua famiglia in quel momento così chiede di poter essere riportata indietro dopo aver preso alcuni effetti personali. Durante il viaggio di ritorno tuttavia le due ragazze vengono aggredite e Nina rapita. La ragazza viene portata al ristorante di un uomo di nome Jacob Crane, interessato a vendere la carne della licantropa come cibo per palati raffinati.

Angel, Wesley, Fred e Gunn fortunatamente riescono a rintracciarla, dunque la salvano e, sebbene essa i trasformi in licantropo, la sedano e la riportano in gabbia per impedirle di far del male a qualcuno. Successivamente Angel riporta Nina a casa sua, la ragazza intimidita dall'idea di guardare in faccia Jill e Amanda sapendo ciò che si nasconde dentro di lei inizialmente vorrebbe tenerlo nascosto ma in seguito Angel le dice che se si allontana da chi ama fa vincere il mostro, persuadendola ad accettare ciò che è. Nell'accomiatarsi Nina dice ad Angel che lo rivedrà il mese prossimo, facendo scattare un sentimento di gioia nel vampiro.

Il mese seguente, al plenilunio, Nina si reca alla Wolfram & Hart come promesso e qui ha svariati flirt con Angel. Dopo la seconda notte passata in gabbia Nina riceve una visita dal vampiro durante la quale egli, persuaso da Wesley, la invita a prendersi un caffè. Nina accetta e da allora i due incominciano una relazione che porta la ragazza a collaborare come alleata della sua squadra. I due stringono un rapporto molto intimo ed alla fine fanno l'amore, dimostrando che il vampiro può avere un rapporto carnale positivo senza che la maledizione venga rotta facendogli perdere l'anima.

Prima di affrontare la battaglia con il Circolo della Spina Nera Angel, temendo un'imminente apocalisse convince Nina a lasciare la città con la sorella e la nipote.

Caduta di Los Angeles

Quando i Soci Anziani spediranno tutta Los Angeles all'inferno, Nina non farà in tempo ad abbandonare la città come suggerito da Angel, dunque mette al sicuro Jill e Amanda ed in seguito si allea con Connor e Gwen per mettere al sicuro gli abitanti più inermi della città. Nella loro crociata i tre si ricongiungono con Angel e lo assistono nell'impresa di riprendersi pian-piano la città scacciando i demoni. Nina sarà al fianco di Angel anche nella battaglia finale contro il vampiro Gunn; e quando la città verrà riportata alla normalità costringendo i Soci Anziani a resettare la linea temporale dall'invio all'inferno ella rimarrà come parte integrante della squadra, i cui membri sono ora acclamati come eroi cittadini.

Poteri e abilità
Lo stato di licantropia di Nina le permette di trasformarsi in una selvaggia e feroce lupa con maggiore resistenza, agilità e fiuto durante le notti di una luna piena, senza che sia necessario per lei essere direttamente esposta alla luce lunare; è tuttavia incapace di mantenere la benché minima memoria della sua trasformazione.A differenza di Oz e Veruca però, Nina non è un licantropo comune ma appartiene a una sottospecie chiamata Lycanthropus Exterus, la cui principale differenziazione è che mentre i licantropi comuni restano nell'aspetto ferino dopo la morte gli Exterus ritornano umani. Inoltre dispongono di una capacità di guarigione dalle ferite estremamente rapida.

In quanto lupo mannaro le è letale l'argento in ogni sua forma: essere colpita da un proiettile di questo metallo, così come essere infilzato con un oggetto argenteo. Tuttavia non è invulnerabile alle ferite mortali, come per esempio il morso alla gola di Oz quando ha ucciso Veruca.

Dimostra inoltre di possedere i tipici "residui da lupo mannaro" ovvero la capacità di servirsi anche in forma umana delle sue capacità quali l'elevata percezione sensoriale e l'istinto animale che l'avverte dei pericoli.

Personaggi di Angel
Artisti immaginari
Licantropi nelle opere di fantasia